Чагла Бююкакчай (; родилась 28 сентября 1989 года в Адане, Турция) — турецкая теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Чагла в теннисе с восьми лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (26)

Победы (10) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (23)

Победы (15)

Поражения (8)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Турции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года